Sun Microsystems — американська компанія, яка займалася виробництвом програмного й апаратного забезпечення;
 Sun Records — фоностудія і лейбл звукозапису у Мемфіс, Теннессі, заснована 1952 року Семом Філліпсом.